Burdenski ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Burdenski (* 1950), deutscher Fußballspieler, Sohn Herbert Burdenskis
 Fabian Burdenski (* 1991), deutscher Fußballspieler, Sohn Dieter Burdenskis
 Hans-Joachim Burdenski (Jochen; † 2014), deutscher Fußballspieler, Sohn Herbert Burdenskis
 Herbert Burdenski (1922–2001), deutscher Fußballspieler
 Wolfhart Burdenski (1915–2010), deutscher Richter

Siehe auch:
 Burdinski